Modern kan syfta på:

 Modern (pjäs) – en tysk teaterpjäs av Bertolt Brecht
 Modern (drama) – ett drama av Stanisław Ignacy Witkiewicz
 Modern dans – en samlingsbeteckning på en rad dansstilar
 Modern filosofi – filosofins nuvarande period
 Modern historia – ett samlingsbegrepp över den historiska tidsperiod som följde efter medeltidens slut

Se även
 Modernism
 Modernitet